Таблицы ниже содержат список всех делителей чисел от  1 до 1000.

Делитель целого числа n — это целое число m, для которого n/m является целым числом (которое также является делителем n). Например, 3 является делителем числа 21, поскольку  21/3 = 7 (и 7 также является делителем  числа 21).

Если m является делителем числа n, то делителем является и −m. Таблицы ниже содержат только положительные делители.

Обозначения в таблице 

  d(n) — это количество положительных делителей числа n, включая 1 и само число.
  σ(n) — это сумма положительных делителей числа n, включая 1 и само число n.
  s(n) — это сумма собственных делителей числа n, которые не включают само число n, то есть,  s(n) = σ(n) − n.
 Совершенные числа равны сумме собственных делителей, то есть s(n) = n.
 Недостаточные числа больше суммы своих делителей, то есть s(n) < n.
 Избыточные числа меньше суммы своих собственных делителей, то есть s(n) > n.
 Простые числа имеют в качестве делителей только 1 и само число, то есть d(n) = 2.  Простые числа всегда недостаточны, поскольку s(n)=1.

От 1 до 100

От 101 до 200

От 201 до 300

От 301 до 400

От 401 до 500

От 501 до 600

От 601 до 700

От 701 до 800

От 801 до 900

От 901 до 1000

Ссылки

См. также 
 Таблица простых множителей

Д
Списки:Математика
Числа
Теория простых чисел